Le manoir d'Alezonde était un manoir situé sur la commune de Criquetot-l'Esneval, en Seine-Maritime, en France. Le domaine aujourd’hui détruit a fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques de 1929 à 2007.

Localisation 

Le manoir était situé route de Turretot au lieudit Mondeville.

Historique 
Le fief d'Azelonde est donné pendant la guerre de Cent Ans par  à John Falstaff au  et passe aux Martel au .

Le manoir daté du dernier quart du  est bâti sur un édifice antérieur. Le propriétaire héberge  lors de l'offensive pour reprendre Le Havre en 1563.

Le colombier est détruit au début du .

Le manoir est inscrit comme monument historique le .

La toiture est arrachée par une tempête en .

À la fin des années 1990, subsistent des vestiges de la façade en pierre et silex, et du premier étage.

Après une destruction rapide, l'édifice est radié de la liste des monuments historiques le .

Description 
L'édifice, de  était en pierre, silex, chaume et pan de bois.

Notes et références 

 Le patrimoine des communes de Seine-Maritime

Voir aussi

Bibliographie 
 .

Liens internes 
 Liste des châteaux et manoirs de la Seine-Maritime
 Liste des monuments historiques de la Seine-Maritime
 Liste des monuments historiques de l'arrondissement du Havre

Lien externe 

Criquetot-l'Esneval
Criquetot-l'Esneval
Monument historique dans la Seine-Maritime
Monument historique inscrit en 1929
Patrimoine du XVIe siècle
Monument historique ayant perdu sa protection